Vitaliy Sachko e Dominic Stricker erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Sadio Doumbia e Fabien Reboul hanno sconfitto Marco Bortolotti e Sergio Martos Gornés con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Nicolás Barrientos /  Miguel Ángel Reyes Varela (semifinale)
  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (semifinale)

  Nathaniel Lammons  /  Albano Olivetti (primo turno) 
  Sadio Doumbia  /  Fabien Reboul (campioni)

Wildcard 

  David Marrero /  Dhruva Mulye (primo turno)

  Alessio De Bernardis /  Francesco Passaro (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis Città di Perugia 2022